17-й чемпионат Узбекистана по футболу 2008 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 19 клубов) с 29 марта по 9 ноября 2008 года.

Участники 

 ФК «Шахрихан» сменил название на «Ак Алтын».
 «Машъал»-2 сменил название на «Машъал-Академия».
 ФК «Каттакурган-Динамо» сменило название на «Динамо»-2.
 «Курувчи-Коканд 1912» сменил название на «Бунёдкор-Коканд 1912».
 ФК «Вабкент» снялся с турнира после 8 проведённых матчей (результаты всех этих матчей были аннулированы).
 «Цементчи» (Кувасай) и «Локомотив БФК» (Ташкент) отказались от участия в турнире. Их заменили «Ак Алтын» (Шахрихан) и «Сурхан» (Термез), который снялся с турнира после 29 проведённых матчей.

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2008
 Вторая лига Узбекистана 2008
 Кубок Узбекистана 2008

Ссылки 
 Uzbekistan 2008 

2008
Спорт в Узбекистане в 2008 году